Ehricht ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Ehricht (1948–2016), deutscher Grafiker und Politiker (NDPD)
 Thomas Ehricht (* 1940), deutscher Komponist